A 2016-os rali-világbajnokság volt a széria 44. szezonja. A szezon 14 versenyből állt, amely 2016. január 22-én vette kezdetét a Monte-Carlo-ralival, és november 20-án, az ausztrál ralival fejeződött be.

A címvédő a háromszoros világbajnok Sébastien Ogier és navigátora Julien Ingrassia volt, akik megvédték címüket.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők

Eredmények

A bajnokság végeredménye

WRC

WRC-2

WRC-3

Gyártók

Források

Rali-világbajnokságok
Rali